Чемпіонат Ірландії з футболу 2005 — 85-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона вдруге здобув Корк Сіті.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Дроеда Юнайтед взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубку Ірландії 2005.
2. З клубу Шемрок Роверс було знято 8 очок через фінансові порушення.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|22/25 листопада 2005

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 
 Чемпіонат Ірландії на rsssf 

2005
Ірландія
2005 в Ірландії